Змагання з плавання на дистанції 100 метрів брасом серед жінок на Чемпіонаті Європи з водних видів спорту 2018 відбулися 4 (попередні запливи і півфінали) та 5 серпня (фінал).

Рекорди 

Під час цих змагань встановлено такі рекорди:

Результати

Попередні запливи

Півфінали

Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал

Примітки 

100 метрів брасом (жінки)